Thalassocypria — рід прісноводних ракоподібних класу черепашкових (Ostracoda). Містить 7 видів.

Види 
 Thalassocypria aestuarina Hartmann, 1957
 Thalassocypria elongata Hartmann, 1957
 Thalassocypria gesinae Keyser, 1975
 Thalassocypria inujimensis Okubo, 1980
 Thalassocypria lacuscola Hartmann, 1980
 Thalassocypria sarbui Maddocks & Iliffe, 1993
 Thalassocypria vavrai Keyser, 1975

Примітки 

Черепашкові
Роди ракоподібних